Ritual kan syfta på:

 Ritual – en social praktik och handling med symbolisk betydelse
 Ritual (musikalbum av The Black Dahlia Murder) – det femte studioalbumet från 2011 av det amerikanska death metal-bandet The Black Dahlia Murder
 Ritual (musikalbum av Keith Jarrett) – ett album från 1982 med samtida konstmusik skriven av Keith Jarrett
 Ritual (musikalbum av Soulfly) – det elfte albumet från 2018 av det amerikanska groove metal-bandet Soulfly
 Ritual (musikalbum av White Lies) – ett musikalbum från 2011 av White Lies
 Ritual Entertainment – en datorspelsutvecklare 
 The ritual – en brittisk skräckfilm från 2017

Se även
 Ritualen